Thrace est un nom propre, plus rarement un nom commun, qui peut désigner :
 Thrace : région balkanique actuellement répartie entre la Bulgarie (Thrace du Nord), la Grèce (Thrace occidentale) et la Turquie (Thrace orientale) ayant - entre autres - constitué la province romaine de Thrace et le thème byzantin de Thrace :
 Thraces : peuple indo-européen qui a habité la région et à laquelle il a donné son nom ;
 Thrace : langue indo-européenne parlée par les Thraces ;
 Thrace : type de gladiateur, traditionnellement issu de la région du même nom ;
 Thraces : Dynastie d'empereurs romains d'Orient de 457 à 518, issue de Léon  le Thrace.
 Thrace : une des Océanides, mère de Bithynos par Zeus.
 Thrace, Kara est un personnage de la série Battlestar Galactica.